Reach for the Sky è un album discografico della The Allman Brothers Band, pubblicato dall'etichetta discografica Arista Records nell'agosto del 1980.

Primo disco realizzato per l'etichetta Arista Records, fu anche il primo album nel quale i brani portano la firma di altri componenti della band, spezzando un po' così l'egemonia della coppia Gregg Allman, (e soprattutto) Dickey Betts.

Tracce 
Lato A

Lato B

Formazione
 Gregg Allman - organo, voce solista
 Dickey Betts - chitarra solista, chitarra slide, chitarra avatar, sintetizzatore, voce solista 
 Jaimoe Johnny Lee Johnson - batteria
 Butch Trucks - batteria, syndrum
 David Rook Goldflies - basso
 Dangerous Dan Toler - chitarra solista, chitarra ritmica

Altri musicisti
 Jim Essery - armonica
 Johnny Cobb - pianoforte, accompagnamento vocale, cori
 Mike Lawler - pianoforte, pianoforte elettrico, sintetizzatori
 Mark Morris - congas, timbales, percussioni
 Sherry Cobb - accompagnamento vocale, cori (brano: Famous Last Words)
 Thomas Caine - accompagnamento vocale, cori (brano: Hell & High Water)
Note aggiuntive:
 Johnny Cobb, Mike Lawler e The Allman Brothers Band - produttori
 Registrazioni effettuate al Pyramid Eye Recording Studio di Lookout Mountain, Georgia
 Lee Peterzell e Jim Stabile - ingegneri della registrazione
 Sovraincisioni (Overdubs) effettuate al LSI Recording Studios ed al Young-un Sound
 Chip Young e Stan Dacus - ingegneri delle sovraincisioni
 Mixaggio effettuato al Axis Sound Studios di Atlanta, Georgia
 Kurt Kinzel  - ingegnere del mixaggio
 Masterizzazione effettuata al Sterling Sound da George Marino
 Don Buh - road manager
 Bill Hoyt - stage manager

Note

Collegamenti esterni